Уэрта () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда. Занимает площадь 14,20 км². Население — 321 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Huerta
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 

Муниципалитеты Саламанки